Plaats in Indonesië
 Sindangmekar (Dukupuntang), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
 Sindangmekar (Wanaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java